Старое Тимошкино (чув. Кив Тимушкел)  — село в Аксубаевском районе Республики Татарстан (Россия), на реке Сульче, в 20 км к юго-востоку от посёлка городского типа Аксубаево.
 
Одно из старейших селений Аксубаевского района. Местные жители рассказали, что на правом берегу реки Большая Сульча до сих пор сохранились бугры и большие ямы прямоугольной формы — остатки древних полуземляных домов. Когда археологи производили здесь раскопки, то находили рядом с захоронениями плоскодонную глиняную посуду, бронзовые серпы и другие орудия труда. Это Старотимошкинский курган — археологический памятник срубной культуры. Племена этой культуры жили на территории района ещё во втором тысячелетии до нашей эры — занимались скотоводством.

Население 
На 2008 г. — 918 жителей (чуваши).
На 2022 г. —≈1200 жителей (чуваши)

История 
В селе есть средняя школа, Дом культуры, библиотека.

Основано не позднее 1700 г. В дореволюционных источниках упоминается также как д. Бердебякова (чув.Пĕрчĕпек). В XVIII — 1-й половине XIX века жители относились к категории государственных крестьян.

Примечания 

Населённые пункты Аксубаевского района